Альбендеа ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 164 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del ayuntamiento

Муниципалитеты Куэнки